Московская застава:
 Московская застава — муниципальный округ Санкт-Петербурга
 Московская застава — исторический объект в Санкт-Петербурге, в разные годы занимавший разные места, затем исторический район. 
 Московская застава — комплекс в Костроме
 Московская застава — бывшее название Грузового переулка (Грузовой тупик) в Вологде